Miejscowości w USA:
 Morganton – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Fannin
 Morganton – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
Gminy w USA:
 Morganton (ang. Morganton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke